Baronka Vilemína Dörnberská (německy: Wilhelmine Caroline Christiane Henriette, Reichsfreiin von Dörnberg; 6. března 1803, Ansbach – 14. května 1835, Norimberk) byla německá šlechtična z rodu Dörnbergů a baronka z Dörnbergu. Díky sňatku s Maxmiliánem Karlem, 6. knížetem z Thurnu a Taxisu, byla Vilemína také členkou rodu Thurn-Taxisů. Vilemína byla její rodině a přátelům známá jako „Mimi“.

Rodina 
Vilemína byla dcerou bývalého pruského viceprezidenta a ředitele královské komory Braniborska-Ansbaška, barona Arnošta Jindřicha Konráda Bedřicha von Dörnberga (1769–1828) a jeho manželky baronky Vilemíny Sofie Jindřišky Maxmiliány von Glauburg (1775–1835). Měla dva starší sourozence, bratra hraběte Arnošta Bedřicha z Dörnbergu (1801–1878) a jednu sestru, hraběnku Sofii von Pückler-Limpurg (1795–1854).

Manželství a potomci 
Vilemína se 24. srpna 1828 v Řezně provdala za Maxmiliána Karla, 6. knížete z Thurnu a Taxisu, čtvrté dítě Karla Alexandra, 5. knížete z Thurnu a Taxisu a jeho manželky vévodkyně Therese Meklenbursko-Střelické. Vilemína a Maxmilián Karel měli pět dětí:

 1. Karel Vilém z Thurnu a Taxisu (14. 4. 1829 Dischingen – 21. 7. 1829 tamtéž)
 2. Tereza Matylda z Thurnu a Taxisu (31. 8. 1830 Řezno – 10. 9. 1883)
 I. ⚭ 1852 Karel Alfréd August Konstantin. 3. vévoda Beaufort-Spontin (16. 6. 1816 Brusel – 20. 7. 1888 tamtéž), rozvedli se roku 1854
 II. ⚭ 1856 Wilhelm von Pirch († 28. 9. 1881)
 3. Maxmilián Antonín Lamoral, dědičný kníže z Thurnu a Taxisu (28. 9. 1831 Řezno – 26. 6. 1867 tamtéž) 
 ⚭ 1858 Helena Bavorská (4. 4. 1834 Mnichov – 16. 5. 1890 Řezno)
 4. Egon z Thurnu a Taxisu (17. 11. 1832 Řezno – 8. 2. 1892 Vídeň) 
 ⚭ 1871 Viktorie Edelspacher de Gyorok (11. 5. 1841 – 17. 8. 1895)
 5. Teodor z Thurnu a Taxisu (9. 2. 1834 Řezno – 1. 3. 1876 Menton) 
 ⚭ 1865 baronka Melanie von Seckendorff (25. 10. 1841 Stuttgart – 20. 12. 1919 Tegernsee)

Vilemínina rodina, rod Dörnbergů, byla protestantská hesenská šlechtická rodina a podle zákonů knížecího rodu Thurn-Taxisů z roku 1776 nebyla rovnocenná rodině jejího manžela. Přes urputný odpor členů knížecího rodu, zejména matky Maxmiliána Karla Therese, se oba vzali.

Vilemínin bratr, baron Arnošt Bedřich von Dörnberg (1801–1878), se stal vedoucím thurn-taxiské administrativy a 21. února 1865 byl ve Vídni povýšen do titulu Graf von Dörnberg (hrabě z Dörnbergu).

Nemoc a smrt 
V roce 1834 Vilemína onemocněla při jízdě na koni na zámku Chroustovice, jednom z mnoha panství, které v Čechách vlastnili Thurn-Taxisové. Začátkem roku 1835 odjela do Norimberku na homeopatickou léčbu u Dr. Reutera. Vilemína doufala, že léčba obnoví kvalitu jejího života. Dne 14. května 1835 však zemřela.

Předkové

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Thurn-Taxisové
Thurn-Taxisské princezny
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1803
Narození 6. března
Narození v Ansbachu
Narození v roce 1835
Úmrtí 14. května
Úmrtí v Norimberku
Pohřbení v klášteře sv. Jimrama v Řezně
Ženy